Катания може да се отнася за:
 град Катания, Италия
 провинция Катания, Италия
 италиански футболен отбор Катания
 село Катания, Колумбия